Красна поляна може да се отнася за:

 ж.к. „Красна поляна“ - квартал на град София
 район „Красна поляна“ - район на Столична община, България

Вижте също 
 Красная поляна